Comissari Maigret o Jules Maigret, fictici de la policia judicial francesa creat per Georges Simenon
 Maigret (pel·lícula), pel·lícula del 2022 sobre el comissari Maigret protagonitzada per Gérard Depardieu
 Robert Maigret (? - 1568), músic francès